Каппеллетти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каппеллетти, Бенедетто (1764—1834) — итальянский куриальный кардинал.
 Каппеллетти, Ликурго (1842—1921) — итальянский историк и литератор. См. также 
 Сьерра-Каппеллети, Элиас